Jo-Wilfried Tsonga era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Gaël Monfils.

In finale Kyle Edmund ha sconfitto Gaël Monfils con il punteggio di 3-6, 7-62, 7-64.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Kyle Edmund (campione)
 Diego Schwartzman (semifinale)
 Milos Raonic (secondo turno)
 Richard Gasquet (semifinale)

 Gilles Simon (quarti di finale)
 Gaël Monfils (finale)
 Frances Tiafoe (primo turno)
 Robin Haase (primo turno)

Qualificati 

  Marcel Granollers (primo turno)
  Il'ja Ivaška (quarti di finale, ritirato)

 Tallon Griekspoor (ritirato)
 Serhij Stachovs'kyj (primo turno)

Lucky loser 

  Constant Lestienne (primo turno)
  Stéphane Robert (primo turno)

 Salvatore Caruso (secondo turno)

Wildcard 

  Ruben Bemelmans (primo turno)
  Milos Raonic (secondo turno)

 Frances Tiafoe (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

European Open 2018